Муса́ Гайси́нович Гаре́ев  (; 9 июля 1922 года, д. Илякшиде, Белебеевский уезд,  — 17 сентября 1987 года, , Башкирская АССР) — советский военный лётчик, полковник, дважды Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Муса Гареев родился 9 июля 1922 года в деревне Илякшиде Белебеевского уезда Башкирской АССР (ныне Илишевский район Башкортостана) в крестьянской семье. Отец Гайса Ахмедгареев родом из д. Илякшиде, мать Гульнафиса родом из д. Имянликулево, относилась к башкирскому сословию. В 1929 году семья Гареевых переехала в деревню Ташчишма. В 1937 году окончил школу в деревне Бишкураево.

В 1940 году окончил Уфимский железнодорожный техникум Наркомата путей сообщения. В том же году без отрыва от учёбы в техникуме окончил Уфимский аэроклуб Башкирского ОСОАВИАХИМ.

Призван в армию 15 декабря 1940 года Ждановским райвоенкоматом города Уфы Башкирской АССР.

25 сентября 1942 года, по окончании Энгельсской военной авиационной школы, отправлен на фронт.

С 25 сентября 1942 года — лётчик действующей армии в звании сержанта, в 944-м полку.

В 1944 году Гареев назначен командиром эскадрильи 76-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта.

Всего за время Второй мировой войны М. Г. Гареев совершил около 250 боевых вылетов. Войну закончил майором, штурманом полка. Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

После окончания войны командовал авиационным полком. В 1951 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, а в 1959 году — Военную академию Генерального штаба СССР. В 1956 году присвоено воинское звание «полковник».

С 1964 года по состоянию здоровья в запасе. Жил и работал в Уфе. Был председателем Башкирского республиканского комитета ДОСААФ с 1965 по 1977 год.

Депутат Верховного Совета СССР 2-го — 4-го созывов (1946—1958 годы), депутат Верховного Совета Башкирской АССР 7—9-го созывов.

В 1973 году впервые опубликовал автобиографическую книгу «Штурмовики идут на цель» по мотивам Великой отечественной войны

Умер М. Г. Гареев 17 сентября 1987 года в возрасте 65 лет после продолжительной болезни. Похоронен в Уфе в Парке Победы.

Семья 
Супруга Галина Александровна Гареева (Мигунова) (1924 — 19.08.2016). Сыновья Валерий (1944 г.р.) и Евгений — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Всероссийского центра глазной и пластической хирургии.

Почётные звания 
 Почётный гражданин города Уфы.

Награды 

 2 медали «Золотая Звезда» № 6227 (23.02.1945) и № 41 (19.04.1945).
 Орден Ленина (1945).
 3 ордена Красного Знамени (1943, февраль 1944, ноябрь 1944).
 Орден Богдана Хмельницкого 3-й степени (1945).
 Орден Александра Невского (1944).
 2 ордена Отечественной войны 1-й степени (1945, 1985).
 Орден Трудового Красного Знамени (1971).
 3 Ордена Красной Звезды (1943, 1955, 1956).
 Медаль «За отвагу» (1943).
 Медаль «За боевые заслуги» (1951).
 Другие медали.
 Иностранные награды.

Память 

 Музей Мусы Гареева и мемориальная доска в селе Верхнеяркеево.
 Дом-музей в селе Ташчишма.
 Бронзовый бюст Героя в 1948 году был установлен в его родной деревне Илякшиде, а в 1960 году перенесён в город Уфу и установлен на Бульваре Славы.
 Мемориальная доска в городе Уфе на доме № 4 по улице Худайбердина, где жил Герой.
 Мемориальная плита и бюст в Парке Победы города Уфы.
 Мемориальная доска на фасаде здания Совета РОСТО (ДОСААФ) Башкортостана в городе Уфе (бульвар Славы, дом № 6).
 Вариант скульптурного портрета Мусы Гареева, созданного в 1947 году из базальта скульптором Н. В. Томским находится в Третьяковской галерее.
 Именем Гареева названы улицы в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Ишимбае и других населённых пунктах Башкортостана.
 В честь Муса Гайсиновича назван теплоход «Муса Гареев».
 Именем Мусы Гареева назван кадетский корпус с первоначальной летной подготовкой в городе Уфа.

Сочинения 
 
 Гареев М. Г. Ветераны остаются в строю. — М., 1980.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Дважды Герои Советского Союза
Почётные граждане Уфы
Родившиеся в Илишевском районе
Похороненные в Уфе
Участники Парада Победы
Мемуаристы СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР седьмого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР восьмого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР девятого созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Участники Сталинградской битвы
Участники Ростовской операции (1943)
Участники Миусской операции
Участники Донбасской операции (1943)
Участники Мелитопольской операции
Участники Никопольско-Криворожской операции
Участники Крымской операции (1944)
Участники Белорусской операции (1944)
Участники Витебско-Оршанской операции
Участники Минской операции
Участники Вильнюсской наступательной операции
Участники Гумбиннен-Гольдапской операции
Участники Восточно-Прусской операции (1945)
Участники Инстербургско-Кёнигсбергской операции
Участники Восточно-Померанской операции
Участники Кёнигсбергской операции
Участники Земландской наступательной операции
Участники штурма Кёнигсберга